Anne kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cape Anne

Estland 

 Annelinn, del av en befolkad plats, Tartu län,

Se även 
Mount Anne

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar